Leonhardt:
 Carolin Leonhardt (º 1984, Mannheim), niemiecka kajakarka
 Ernst Leonhardt (1840, Heinichen – 1917, Łódź)
 Fritz Leonhardt (1909, Stuttgart – 1999, Stuttgart), niemiecki inżynier
 Gustav Leonhardt (1928, 's-Graveland – 2012, Amsterdam), klawesynista, organista i dyrygent holenderski
 (9903) Leonhardt (1997 NA1), planetoida
 Paul Saladin Leonhardt (; 1877, Poznań – 1934, Königsberg), szachista niemiecki
 Ralph Leonhardt (º 1967), niemiecki kombinator norweski reprezentujący NRD
 Trudelies Leonhardt (º 1931, Laren), holenderski pianista
 Jens (Voigt) Arnsted, znany jako: Yenz Leonhardt, Yenz Cheyenne (º ?, Vordingborg), duński muzyk heavy metal
 Fabryka Wyrobów Włókienniczych Leonhardt, Woelker i Girbardt (także: Towarzystwo Akcyjne Sukiennej Manufaktury, dziś Arelan SA)